Liebling steht für:

 Kosename, der häufig für den (Ehe-)Partner verwendet wird
 Musikalbum von Andreas Johnson 
 Liebling (Rumänien), Ort im Kreis Timiş, Rumänien.
 Liebling (Film), US-amerikanischer Spielfilm von Regisseur Daniel Mann aus dem Jahr 1968 
 Liebling Kreuzberg, deutsche Fernsehserie aus den Jahren 1986 bis 1998 mit Manfred Krug in der Titelrolle

Liebling ist der Familienname folgender Personen:

 A. J. Liebling (1904–1963), US-amerikanischer Journalist
 Alison Liebling (* 1963), britische Kriminologin
 Friedrich Liebling (1893–1982), österreichischer Psychologe
 Quinn Liebling (* 2003), US-amerikanischer Schauspieler

Siehe auch: